Hans Dobbertin ist der Name folgender Personen:

* Hans Dobbertin (Heimatforscher) (1925–2007), deutscher Heimatforscher 
 Hans Dobbertin (Kryptologe) (1952–2006), deutscher Kryptologe